Спортивная гимнастика на XXIV Летних Олимпийских играх

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны

Результаты

Женщины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Вольные упражнения

Бревно

Брусья

Опорный прыжок

Мужчины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Кольца

Конь

Вольные упражнения

Перекладина

Брусья

Опорный прыжок 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Международные соревнования по гимнастике в Республике Корея